Caramuru é nome pelo qual os farroupilhas chamavam os soldados imperiais na Guerra dos Farrapos.

O termo antes havia sido empregado no Rio de Janeiro para designar membros do Partido Restaurador, os quais eram simpáticos ao regresso da coroa portuguesa e, sobretudo, à volta do antigo imperador Dom Pedro I .

Fontes
Diário de Pernambuco

Revolução Farroupilha